Оператор машинного доения (доя́р, доя́рка) — работник молочного хозяйства специалист по машинному доению коров, овец, коз, кобыл и других молочных животных.

Основные функции оператора машинного доения — подготовка животных к доению (обмыв и вытирание вымени, сдаивание первых порций молока), установка доильного аппарата, заключительные операции после дойки (выключение аппарата и снятие доильных стаканов, дезинфекция вымени). Кроме того, оператор может быть также наделён некоторыми обязанностями скотника, связанными с уходом за животными. 

Среди профессиональных заболеваний операторов — характерные для всех животноводческих профессий аллергические дерматиты,  (СТОП), зоонозы.

В СССР выдающихся операторов машинного доения отмечали на государственном уровне высшими наградами, среди таковых — Герои Социалистического Труда Анна Давыдова, Анна Дюкина, Валентина Шатохина, полный кавалер ордена Трудовой Славы Нина Бондарь.

Примечания

Литература 
 Карташов Л. П. Словарь-справочник оператора машинного доения М., Россельхозиздат 1980
 Правила машинного доения коров Мн., 1990
 Руководство по машинному доению коров Горки, 1997

Профессии
Скотоводство
Животноводство